Le cabinet Simonis () peut désigner ces gouvernements régionaux allemands :

le cabinet Simonis I, au pouvoir entre 1993 et 1996 ; 
 le cabinet Simonis II, au pouvoir entre 1996 et 2000 ; 
 le cabinet Simonis III, au pouvoir entre 2000 et 2005.